Министерство по делам развития и укрепления общин Израиля () — правительственный департамент, ответственный за общинное развитие в государстве Израиль.

Министерство отвечает, в частности, за Управление по борьбе с насилием и наркотиками, Национальную сеть по защите детей, проект «Город без насилия» и различные проекты по укреплению арабского сектора.

Министерство создано в мае 2020 года во время переговоров по формированию нового правительства после выборов в Кнессет.

Министр

Структура 
 Штаб защиты детей
 Управление по борьбе с наркотиками Израиля
 Управление по борьбе с насилием против детей в интернете

Примечания

Ссылки 
 
Министерства Израиля
Молодёжная политика
Социальная политика